Janua pusilloides är en ringmaskart som först beskrevs av Bush 1905.  Janua pusilloides ingår i släktet Janua och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pusilloides